Glogner ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Glogner (1940–2011), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Willy Glogner (1869–1968), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Glockner